Jiří Trnka (1912–1969) cseh festő, illusztrátor, bábtervező, rendező
 Jiří Trnka (1926–2005) cseh labdarúgó